George Thomas Barnes (1833-1901), homme politique américain
George Nicoll Barnes (1859-1940), homme politique écossais
George Barnes (1892-1953), directeur de la photographie américain
George Barnes (1921-1977), guitariste de jazz
George Barnes (1849-1934), tireur sportif britannique